Клеант () — древнегреческий художник из Коринфа. Упомянут среди изобретателей живописи у Плиния Старшего и Афинагора Афинского.

Картина Клеанта с изображением рождения богини Афины обнаружена в храме Артемиды возле реки Алфиос. Работу отличал довольно строгий стиля античного искусства, хотя археолог Фридрих Герхард характеризовал живопись Клеанта как «смехотворную». Современные учёные считают, что Герхард спутал Клеанта с художником Ктесилохом.

Клеанфу приписывают первые изображения силуэтов.

Примечания 

Мастера Древней Греции
Художники Древней Греции